Cava – hiszpańskie wino musujące.

Miejsca:
 Cava – jedna z wysp z archipelagu Orkadów
 Cava – hiszpańska gmina w Katalonii
 Cava de’ Tirreni – włoskie miasto
 La Trinità della Cava – opactwo benedyktyńskie niedaleko Cava de’ Tirreni

Ludzie:
 Osvaldo Cavandoli znany jako Cava, włoski rysownik

Zobacz też 
 Biblia La Cava